Tibana kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Tibaná (ort), Boyacá, 
 Tibaná (kommun), Boyacá, 

Robotskapade Colombiaförgreningar